«Гусары» () — французская комедия с Бурвилем в главной роли.

Сюжет 
Во время итальянской кампании капрал наполеоновской армии Ле Гус (Бернар Блие) и рядовой Флико (Бурвиль) теряют лошадей в окрестностях одной деревни. Опасаясь наказания, они заявляют, что стали жертвами нападения местных ополченцев. Это становится поводом для захвата французами заложников из числа местных жителей. Во время контрудара австрийцев погибает весь полк, за исключением наших двух героев.

В ролях

Ссылки 
 «Гусары» на сайте Films de France

Кинокомедии Франции
Кинокомедии Испании
Кинокомедии 1955 года
Гусары в культуре и искусстве
Фильмы Испании 1955 года
Фильмы о Наполеоновских войнах